Чемпионат Бразилии по футболу 2005 — 34-й розыгрыш чемпионата Бразилии по футболу. Турнир стартовал 21 апреля, а закончился 19 декабря 2004 года.

Свой 2-й чемпионский титул завоевал под руководством Вандерлея Лушембургу «Сантос», в упорной борьбе сумевший обойти долгое время лидировавший «Атлетико Паранаэнсе» лишь в предпоследнем туре.

Лучшим бомбардиром турнира с 34 голами стал нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Вашингтон. Он установил новый рекорд результативности для бомбардиров чемпионата страны.

Примечание 1: Сан-Каэтано был оштрафован на 24 очка в связи со смертью на поле футболиста Сержиньо.

Результаты матчей

Статистика 
Сыграно матчей: 552
Забито голов: 1536
Среднее число голов за игру: 2,78

Лучшие бомбардиры 
  Вашингтон (Атлетико Паранаэнсе) — 34 гола
  Алекс Диас (Гояс) — 22
  Дейвид (Сантос) — 21
  Робиньо (Сантос) — 21

Ссылки 
 Чемпионат Бразилии 2004 на Торсиде

Чемпионат Бразилии по футболу
Футбол в Южной Америке в 2004 году
Спорт в Бразилии в 2004 году